est la formule brute de plusieurs isomères.

 déhydroépiandrostérone, numéro CAS 
 testostérone, numéro CAS